Motor Buggy bezeichnet:

 Motor Buggy Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Motor Buggy
 Motor Buggy Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit den Markennamen Acme, MB und Renville
 frühe Fahrzeugbauart, siehe Runabout (Automobilbauform)